Кубок Німеччини з футболу 2000—2001 — 58-й розіграш кубкового футбольного турніру в Німеччині. У кубку взяли участь 64 команди. Переможцем кубка Німеччини втретє став Шальке 04.

Другий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 жовтня 2000

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 листопада 2000

|}

Третій раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 листопада 2000

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 листопада 2000

|}

Чвертьфінали 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 грудня 2000

|}

Півфінали 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 лютого 2001

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 лютого 2001

|}

Фінал

Посилання 
 Сайт футбольної історії rsssf.com  

2000—2001
Німеччина
Німеччина
2000 у німецькому спорті
2001 у німецькому спорті